I Sonata fortepianowa (Chopin)
 I Sonata fortepianowa (KV 279) (Mozarta)
 I Sonata fortepianowa Beethovena

Zobacz też